Osoby noszące nazwisko Chorawa:
 Akaki Chorawa (1895–1972) – radziecki aktor gruzińskiego pochodzenia
 Baczana Chorawa (ur. 1993) – gruziński lekkoatleta, skoczek w dal